Подъёлки — название нескольких населённых пунктов:
 Подъёлки — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Подъёлки — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.